In 1977 werd het 37ste Campeonato Piauiense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 6 maart tot 2 oktober. Ríver werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Omdat in de finale twee keer gelijk gespeeld werd, speelden de clubs een derde beslissende wedstrijd, tussen haakjes weergegeven.

Derde toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Omdat in de finale twee keer gelijk gespeeld werd, speelden de clubs een derde beslissende wedstrijd, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui